

Patronymie 
 Anne O'Shea (1987- ) est une skeletoneuse américaine ;  
 Conor O'Shea (1970- ) est un ancien joueur de rugby à XV ;  
 
 Danny O'Shea (1945- ) est un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Donal O'Shea (1952-), mathématicien canado-américain spécialisé en géométrie algébrique ;  
 Fionn O'Shea (1997-), acteur irlandais  ;
 Glenn O'Shea (1989- ) est un coureur cycliste australien ;  
 John O'Shea (1981- ) est un footballeur irlandais ;  
 Katharine O'Shea (1846-1921) est une femme issue de l'aristocratie anglaise ;  
 
 Milo O'Shea (1926-2013) est un acteur irlandais ;  
 Oscar O'Shea (1881-1960) est un acteur canadien ;  
 Tony O'Shea (1947- ) est un photographe irlandais ;  
 Molly O'Shea est un personnage de fiction, présente dans le jeu vidéo Red Dead Redemption II.

Voir aussi 
 Shea

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais